Tjeckiens MotoGP 1993 kördes den 22 augusti på Automotodrom Brno.

500GP

Slutresultat

1993 i Tjeckien
MotoGP-tävlingar 1993
1993